Annie Poirel est une chanteuse, animatrice et présentatrice de télévision française, née en 1947.

Biographie  
Annie Poirel a commencé sa carrière comme speakerine à la station régionale ORTF de Reims. 

Elle présente ensuite, au niveau national, le loto de la Française des jeux, avec Philippe Lavil, vers la fin des années 1970, et le jeu du Tac-O-Tac. Ils sont alors les premiers présentateurs TV chargés d'annoncer les numéros gagnants du Loto, lors de son lancement en 1976. Elle fut surnommée de la sorte « Madame la chance ».

Annie Poirel commence une carrière éphémère  de chanteuse dans les années 1980 : elle enregistre en 1983 un 45T, intitulé précisément La chance. Suivra Histoire de femmes.

Elle vit dans un petit village proche de Reims.

Notes et références 

Animatrice française de télévision
Speakerine française de télévision
Naissance en 1947